Io vagabondo (che non sono altro) – brano musicale composto nel 1972 e portato al successo dai Nomadi
 Io vagabondo – album dei Nomadi del 1972
 Io vagabondo (che non sono altro)/Eterno – singolo dei Nomadi del 1972